Mniomalia är ett släkte av bladmossor. Mniomalia ingår i familjen Phyllodrepaniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Mniomalia